Alleluja – w Biblii zwrot nawołujący do wychwalania Jahwe
 Hallelujah – piosenka napisana przez kanadyjskiego piosenkarza i tekściarza Leonarda Cohena
 Hallelujah – piosenka Gali Atari i zespołu  Milk and Honey
 Hallelujah – piosenka zespołu Rammstein.
 Hallelujah – singel zespołu Paramore
 Hallelujah – singel zespołu Kalafina
 Hallelujah, I Love Her So – piosenka amerykańskiego muzyka Raya Charlesa
 Sing Hallelujah – piosenka Dra Albana
 Hallelujah – pierwszy dźwiękowy film artystyczny
 Ansan Hallelujah – klub piłkarski z Korei Południowej